

Населені пункти та їхні частини
 Нова Воля — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Воля — село в гміні Серники Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Нова Воля — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Воля — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Воля — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Воля — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Воля — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Воля — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Нова Воля — частина села Воля-Бахорська в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства

Примітки